Serviço Arqueológico da Índia () é um departamento do Governo da Índia, ligado ao Ministério da Cultura.

Arqueologia da Índia